Le qualificazioni del singolare maschile del BNP Paribas Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Botic van de Zandschulp (qualificato)
  Salvatore Caruso  (qualificato)
 Alex Bolt  (primo turno)
  Maxime Cressy (qualificato)
  Mikhail Kukushkin (ultimo turno)
  Evgeny Donskoy (ultimo turno)
  Federico Gaio  (primo turno)
  Mitchell Krueger (primo turno)
  Jason Jung (primo turno)
 Altuğ Çelikbilek  (ultimo turno)
  Emilio Gómez  (qualificato)
  Bjorn Fratangelo (ultimo turno)

<ol start="13">
  Ernesto Escobedo (qualificato) 
  Cem İlkel  (qualificato) 
  João Sousa (qualificato) 
  Thanasi Kokkinakis (primo turno) 
  Alejandro Tabilo (qualificato) 
  Enzo Couacaud  (ultimo turno) 
  Ramkumar Ramanathan (primo turno) 
  Christopher Eubanks (qualificato) 
   Ernests Gulbis (primo turno) 
  Renzo Olivo (qualificato) 
  Ivo Karlović (ultimo turno) 
  Aleksandar Vukic (qualificato) </li>
</ol>

 Qualificati 

  Botic van de Zandschulp  Salvatore Caruso  Maxime Cressy  Emilio Gómez  Ernesto Escobedo  Cem İlkel'''

  João Sousa 
  Alejandro Tabilo 
  Christopher Eubanks 
  Renzo Olivo 
  Aleksandar Vukic 
  Roberto Marcora

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Note 

BNP Paribas Open 2021